Пушкинская набережная:
 Пушкинская набережная (Москва)
 Пушкинская набережная (Таганрог)